Алексей Калашников:
 Калашников, Алексей Геннадьевич (род. 1975) — российский баскетболист.
 Калашников, Алексей Георгиевич (1893—1962) — член ВКП(б), доктор физико-математических наук, министр просвещения РСФСР.
 Калашников, Алексей Максимович (1914—2006) — советский государственный деятель, депутат ВС СССР (1974—1984).
 Калашников, Алексей Петрович (1918—2010) — российский учёный-животновод.
 Калашников, Алексей Сергеевич — генерал-лейтенант, председатель НТС РВСН СССР